Procházka et Prochazka sont des patronymes tchèques pouvant désigner:

Patronyme

Enrique Prochazka (né en 1960), écrivain péruvien

Libor Procházka (né en 1974), joueur tchèque de hockey sur glace
Martin Procházka (né en 1972), joueur tchèque de hockey sur glace
Radoslav Procházka (né en 1972), homme politique slovaque
Václav Procházka (né en 1984), joueur tchèque de football
Zdeněk Procházka (1928-2016), joueur tchécoslovaque de football
Jiri Procházka (1992-), champion de MMA

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque